Il singolare del BMW Open 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Roger Federer ha battuto in finale Jarkko Nieminen 6-1, 6-4

Teste di serie

  Roger Federer (campione)
  Paradorn Srichaphan (secondo turno)
  Sjeng Schalken (quarti)
  Rainer Schüttler (quarti)

 Evgenij Kafel'nikov (semifinali) 
 Michail Južnyj (quarti) 
 Tim Henman (secondo turno) 
 Jarkko Nieminen (finale)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

BMW Open 2003
ATP Tour 2003